William Smeaton ist der Name folgender Personen:

* William Arthur Smeaton (1924–2001), britischer Chemiehistoriker
 William Gabb Smeaton (1874–1959), US-amerikanischer Chemiker und Hochschullehrer 
 William Henry Oliphant Smeaton (1856–1914), schottischer Schriftsteller, Journalist, Herausgeber und Historiker